«Емельян Пугачёв» — советский художественный фильм, историческая дилогия режиссёра Алексея Салтыкова.

Фильм включает в себя две части: «Невольники свободы» и «Воля, кровью омытая».

Сюжет 
1773 год. 
Донской казак Емельян Пугачёв, женатый на Софье Недюжевой, будучи в бегах, находит убежище у игумена старообрядцев Филарета, а  затем скрывается на Таловом умете у его владельца Степана Оболяева. Он встречается с несколькими яицкими казаками, в том числе и И.Ф. Зарубиным по прозвищу Чика, и те решают признать его за царя Петра Третьего. Пугачев собирает вокруг себя сподвижников и единомышленников, назвавшись чудесно спасшимся императором Петром Фёдоровичем. Он возглавляет казацкое восстание, со временем переросшее в полномасштабную крестьянскую войну, охватившую значительную территорию.

В ходе боевых действий пугачёвцами взяты многие крепости, ряды восставших пополняются отрядами казаков, крепостных, заводских крестьян, беглых каторжников. К ним присоединяется башкирская конница под предводительством певца Салавата Юлаева и полковника Кинзи Арсланова. Отправленный с целью - избавить от пугачевской блокады Оренбург полковник Чернышев в ходе устроенной пугачевцами ловушки терпит поражение. Императрица Екатерина не может собрать против бунтовщиков значительные силы, поскольку регулярная армия задействована в продолжающейся русско-турецкой войне. При этом сам Пугачев узнаёт от своих соратников про гибель недовольного его действиями атамана Митьки Лысова и ,отправив Чику в качестве эмиссара под Уфу, после женится на яицкой казачке Устинье Кузнецовой. В конце концов царские войска в ходе нападения на Бердскую слободу громят повстанческую армию, хотя позднее Пугачеву, который оказался предан церковной анафеме, удаётся захватить саму Казань.

В сражении у Казани подполковник Иван Михельсон наносит пугачёвцам сокрушительное поражение. Самозванец вынужден отступить с остатками повстанческой армии на правобережье Волги, причём его соратники сомневаются в помощи со стороны крестьян. Самозванец устраивает в захваченном его мятежным воинством имении суд над одним жестоким помещиком и после встречается с живописцем, который рисует его портрет. Пугачев инкогнито встречается со старым знакомым донским казачьим офицером, при этом совершая неудачную попытку привлечь на свою сторону посланных против него казаков. В следующем значительном бою у Солениковой ватаги отряды восставших окончательно разгромлены царскими войсками. В результате складывается заговор казацких полковников во главе с атаманами Федулевым и Твороговым. Самозванец оказывается в руках у заговорщиков, причем Кинзе Арсланову удаётся спастись бегством. В Симбирске Емельян Пугачёв подвергается допросу со стороны генерала Петра Панина, будучи заключённым в железную клетку.

В ролях 
 Евгений Матвеев — самозванец Емельян Пугачёв
 Вия Артмане — императрица России Екатерина II
 Тамара Сёмина — Софья Пугачёва, первая жена Емельяна Пугачёва.
 Ольга Прохорова — Устинья Кузнецова, вторая жена Емельяна Пугачева.
 Пётр Глебов — атаман Степан Федулов
 Борис Кудрявцев — член пугачёвской Военной коллегии Максим Шигаев (озвучивает Станислав Чекан)
 Григоре Григориу — атаман  Чика Зарубин (озвучивает Владимир Ферапонтов)
 Виктор Павлов — Митька Лысов, казачий атаман.
 Борис Куликов — главный пугачёвский атаман Андрей Овчинников
 Константин Захарченко — атаман Иван Творогов
 Фёдор Одиноков — соратник Емельяна Пугачёва Хлопуша
 Михаил Златопольский — дьякон Владимир Шакало — звонарь - пугачёвец Борис Галкин — крестьянин - пугачевец Никита Строев
 Вацлав Дворжецкий — Филарет, игумен раскольников - староверов.
 Салават Киреев — соратник Емельяна Пугачева Салават Юлаев
 Юрий Ильянов — башкирский мулла, пугачевский полковник Кинзя Арсланов
 Геннадий Четвериков — атаман Бурнов
 Иногам Адылов — телохранитель Емельяна Пугачева Идорка
 Борис Плотников — иконописец
 Владимир Борисов — секретарь Емельяна Пугачева Ваня Почиталин
 Николай Волков — Степан Оболяев, уметчик.
 Игорь Горбачёв — Никита Панин, глава Коллегии иностранных дел.
 Анатолий Азо — фаворит царицы Екатерины Второй Григорий Орлов (озвучивает Владимир Дружников)
 Юрий Волков — князь Петр Голицын.
 Степан Бубнов — есаул Войска Донского Яковлев
 Вилнис Бекерис — подполковникМихельсон
 Юрий Меншагин — комендант Симбирска полковник Пётр Чернышев
 Сергей Голованов — Пётр Панин, генерал.
 Сергей Габниа — казак
 Александр Жданов — царевич Павел Петрович
 Леонид Чубаров — поручик
 Фёдор Никитин — камердинер
 Ирина Бразговка — подруга Устиньи
 Владимир Гостюхин — казак
 Николай Юдин — ''дед Гаврила

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Эдуард Володарский
 Режиссёр: Алексей Салтыков
 Оператор: Игорь Черных
 Художник: Стален Волков
 Композитор: Андрей Эшпай
 Дирижёр: Эмин Хачатурян
 Главный консультант: доктор исторических наук Михаил Белявский
 Военный консультант: генерал-лейтенант И. Архипов
 Комбинированные съёмки:
 оператор: Александр Ренков
 художник: Зоя Морякова

Дополнительные факты 

 В фильме участвует фольклорный Ансамбль п/р Дмитрия Покровского.
 В фильме использован фрагмент симфонии № 2 Шостаковича.
 На главную роль пробовались также Владимир Высоцкий (изначально сценарий писался под него), Пётр Глебов, Юрий Соломин.

Награды 
 1979 — XII ВКФ в Ашхабаде — особый приз жюри за исторический фильм (Алексей Салтыков).
 1979 — XII ВКФ в Ашхабаде — приз Союза композиторов Туркменистана за музыку к фильму (Андрей Эшпай).
 1980 — XXXI МКФ трудящихся Чехословакии — приз за лучшее исполнение мужской роли (Евгений Матвеев).

См. также 
 Пугачёв (фильм, 1937)

Примечания

Ссылки 
 «Емельян Пугачёв» на сайте «Мосфильм»
 «Емельян Пугачёв» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы СССР 1978 года
Исторические фильмы СССР
Исторические фильмы о 1770-х годах
Фильмы-биографии СССР
Фильмы:Персонаж:Екатерина II
Фильмы — лауреаты Всесоюзного кинофестиваля
Фильмы о восстании Пугачёва
Фильмы:Персонаж:Емельян Пугачёв